Boris Michajlov (1938) – fotografo ucraino 
 Boris Michajlov (1944) – hockeista su ghiaccio russo
 Borislav Michajlov (1963) – calciatore bulgaro